Ebersberg ist der Name folgender Schlösser:

* Schloss Ebersberg (Württemberg), Schloss in Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloss Ebersberg (Thurgau), Schloss in Kreuzlingen, Kanton Thurgau, Schweiz